Als Europameisterschaft 1968 oder EM 1968 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1968 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1968 in Bochum (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1968 in Madrid (Spanien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1968 im Rahmen des olympischen Eishockeyturniers 1968 in Grenoble (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1968 in Tampere (Finnland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1968 in Västerås (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1968 in Oslo (Norwegen)
 Formel-2-Europameisterschaft 1968
 Fußball-Europameisterschaft 1968 in Rom, Florenz und Neapel (Italien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1968 in Leningrad (UdSSR)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1968 in Lausanne (Schweiz)
 Karate-Europameisterschaft 1968 in Paris (Frankreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1968 in Skopje (Jugoslawien) und in Västerås (Schweden)
 Ruder-Europameisterschaften 1968 in Ost-Berlin (DDR)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1968 in Lyon (Frankreich)

!Europameisterschaft
1968